

Persone 
 John Leyton – attore e cantante inglese
 Richard Leyton – calciatore cileno
 Sebastián Leyton – calciatore cileno

Altro 
 Leyton – distretto di Londra, in Inghilterra (Regno Unito)
 Leyton – stazione della linea Central della metropolitana di Londra
 Leyton – collegio elettorale del Regno Unito
 Leyton F.C. – società calcistica inglese